Деєшть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Деєшть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Деєшть.
 Деєшть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Попешть.